Spelfout
Typefout